Il singolare del Virginia Slims of Oklahoma 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Lori McNeil era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Betsy Nagelsen.

Manon Bollegraf ha battuto in finale 6–4, 6–4 Leila Meskhi.

Teste di serie

  Lori McNeil (secondo turno)
  Larisa Neiland (secondo turno)
  Raffaella Reggi (semifinali)
  Leila Meskhi (finale)

 Ann Grossman (secondo turno) 
 Amy Frazier (quarti di finale) 
 Dianne Balestrat (secondo turno) 
 Etsuko Inoue (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Virginia Slims of Oklahoma 1989